Neva steht für:

 Neva, Fluss in Norditalien
 (1603) Neva, Asteroid des Hauptgürtels
 ein Steuerwagen der Rhätischen Bahn, siehe RhB BDt
 Neva Shoals, ein Korallenriff bei Hawaii

Neva ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Neva (Idaho), im Clearwater County
 Neva (Kansas), im Chase County
 Neva (Wisconsin), im Langlade County
 Neva (Town), Town(ship) im Langlade County, Wisconsin
 Neva Corners, im Langlade County, Wisconsin

Siehe auch:
 Neeva
 Newa